Ел Техон има више значења:

 Ел Техон (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Техон, Соледад Пуенте дел Кармен (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Техон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техон (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техон (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Техон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Техон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Техон (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Техон (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техон (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Техон (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Техон, Ел Кантон (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Техон (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Техон (Санта Марија Кијеголани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техон (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техон (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Техон (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Техон (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Техон (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Техон (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Техон (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику